L'Anello – secondo alcune fonti, un'organizzazione segreta italiana parallela, nota anche come "Noto Servizio".
L'Anello – un'organizzazione antigovernativa fittizia della serie televisiva statunitense Chuck.
L'anello (The Ring) – romanzo di Danielle Steel
L'anello (The Ring) – film TV del 1996 diretto da Armand Mastroianni